Мьобиус може да се отнася до:
 Аугуст Мьобиус, немски математик и астроном
 Лист на Мьобиус, предмет с една повърхност и един ръб, наречен на математика
 Мьобиус, псевдоним на френския художник Жан Жиро
 Карл Мьобиус, германски зоолог, пионер на екологията